Le château de Born est le nom de plusieurs édifices :
 le château de Born (ou château de Bellegarde), ancien château détruit, à Salagnac, en France, en Dordogne ;
 le château de Born à Saint-Eutrope-de-Born, en France, en Lot-et-Garonne ;
 le château de Born à Born, section de la commune de Rosport-Mompach, au Luxembourg ;
 le château de Born à Born, aux Pays-Bas.

Born